В одиночному розряді тенісного турніру Maybelline Classic 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Штеффі Граф (фінал)
  Бонні Гадушек (півфінал)
  Мішелл Торрес (чвертьфінал)

 Марін Луї (півфінал)
 Розалін Феербенк (2-ге коло)
 Террі Фелпс (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1985